Carmo (platenlabel), een platenlabel gewijd aan de muziek van de Braziliaanse gitarist Egberto Gismonti en stijlgenoten
Carmo (Romeinse stad), een Romeinse stad op de plaats van het huidige Carmona in Spanje.

Plaatsen in Brazilië
Carmo (Rio de Janeiro), een gemeente in de deelstaat Rio de Janeiro
Carmo da Cachoeira, een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Carmo da Mata, een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Carmo de Minas, een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Carmo do Cajuru, een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Carmo do Paranaíba, een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Carmo do Rio Claro, een gemeente in de deelstaat Minas Gerais
Carmo do Rio Verde, een gemeente in de deelstaat Goiás